Холењице могу бити:

 Холењице (Јичин), () насеље у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Холењице (Семили), () насеље у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република